Ири́на Палеологи́ня (, ; ) — жена царя Болгарии Ивана Асеня III, старшая дочь византийского императора Михаила VIII Палеолога и императрицы Феодоры Дукини.

Биография 
О дате рождения и ранних годах Ирины ничего не известно. Её отец, опасаясь разрастания масштабов восстания Ивайло, даровал титул деспота Ивану Асеню, жившему тогда в Константинополе, и выдал за него замуж Ирину Палеологину. Это произошло около 1277 или 1278 года. Византийские войска помогли утвердить Ивана Асеня III на престоле, что привело к союзу Ивайло и вдовствующей царицы Марии Кантакузины. В 1278 году она вышла замуж за Ивайло, и он был провозглашён болгарским императором. Когда во время боевых действий 1279 года в Тырново распространился слух о гибели Ивайло во время войны с монголами, местная знать признала Ивана Асеня III главой государства, а Ирина, соответственно, стала императрицей. Хотя Марию Кантакузину и её сына сослали в Византию, Ивану Асеню не удалось установить контроля над страной, и в 1280 году императорская чета бежала из Тырнова с государственной казной и святыми реликвиями. В Константинополе Михаил VIII некоторое время отказывался их принимать «из-за трусости» царственной четы. Георгий Пахимер сообщал, что около 1305 года Ирина Палеологиня пыталась поднять мятеж против собственного брата — императора Андроника II Палеолога, в отместку за убийство зятя — Рожера де Флора. Заговор был раскрыт, и экс-императрица была помещена под арест. О её кончине ничего не известно.

Генеалогия

Литература 
 
 Георги Пахимер. История / Превод на: Михаил Войнов. — В: ГИБИ, X, 1980, с. 216—217.
 Donald MacGillivray Nicol. The Last Centuries of Byzantium, 1261—1453 . — Cambridge University Press, 1993. — P. 128—132, 164. — ISBN 0-521-43991-4.

Женщины XIII века
Женщины XIV века
Палеологи
Царицы Болгарии
Византийские принцессы